Akra kan syfta på följande platser:

Ghana 

 Accra (huvudstaden), Storaccra,

Irak 

 Akre District, distrikt, Ninawa, 
 Aqrah, distriktshuvudort, Ninawa, Akre District, 

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar